Els membres de la dinastia regnant al Pont, vegeu Farnàcides (Pont)
 Els membres de la dinastia governant de la satrapia de Dascilios, vegeu Farnàcides (Dascilios)